Schöndorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schöndorfer (1849–1900), österreichischer Zimmerer und Politiker 
 Manfred Schöndorfer (* 1948), deutscher Ringer

siehe auch

 Schœndœrffer